Лю́двиг Гре́длер (; , посёлок Тукс, Тироль, Австрия) — австрийский биатлонист, призёр чемпионатов мира.

Биография 
Спортивную карьеру, как и многие биатлонисты, Гредлер начал в лыжных гонках, но в 1990 году перешёл в биатлон. В следующие два года он показал хорошие результаты, много раз восходил на подиумы соревнований этапов Кубка мира, и получил право участвовать на Олимпиаде в Альбервиле 1992 в году. Этот сезон Людвиг Гредлер закончил на 7 месте в общем зачёте Кубка мира. В следующем сезоне он впервые выигрывает соревнование этапа Кубка мира. На протяжении девяностых годов XX века Гредлер входил в число двадцати лучших биатлонистов, однако плохая стрельба не позволили ему завоевать медали олимпийских игр. Дважды становился призёром чемпионатов мира. После 2000 года результаты Гредлера постепенно пошли на спад. 2007 год стал последним карьере.

Кубок мира

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль IBU
 Статья на Официальном сайте Союза биатлонистов России

Биатлонисты по алфавиту
Биатлонисты Австрии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года